Andreï Borissovitch Rudakov (en ), né le  à Pereslavl-Zalesski, est un footballeur et aujourd'hui dirigeant russe. 

Il a joué au poste d'attaquant dans les clubs de FK Chinnik Iaroslavl (1979-1984), FK Spartak Moscou (1985-1987), FK Torpedo Moscou (1987-1990), FC Fribourg (1990-1991), FC Bulle (1992-1994). 

En 2011, il était le président du club suisse du Neuchâtel Xamax et succède à Silvio Bernasconi.  Le , Andrei Rudakov a été destitué de Neuchâtel Xamax, par le propriétaire Bulat Chagaev.  Il a quitté le club "rouge et noir" le lundi .

Statistiques

Palmarès 
 Spartak Moscou
 Champion d'Union soviétique en 1987.

 Torpedo Moscou
 Finaliste de la Coupe d'Union soviétique en 1988 et 1989.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance en janvier 1961
Footballeur soviétique
Footballeur russe
Dirigeant russe de football
Joueur du FK Chinnik Iaroslavl
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Torpedo Moscou
Joueur du FC Fribourg
Joueur du FC Bulle
Président de Neuchâtel Xamax FC